Bauchamphora des Nessos-Malers steht für:

 Bauchamphora des Nessos-Malers (Agora P 1247) im Agora-Museum in Athen
 Bauchamphora des Nessos-Malers (Berlin 1961.7) in der Antikensammlung Berlin